Zündt ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst Anton Zündt (1819–1897), US-amerikanischer Lehrer, Journalist, Schriftsteller und Redakteur 
 Mathis Zündt (1498–1572), deutscher Kupferstecher und Steinschneider

Siehe auch:
 Zünd